Franciszkanki Misjonarki
 Fundacja Mam Marzenie